CPU se poate referi la:

 Central processing unit - microprocesorul unui calculator
 Compartiment Primire Urgențe

Note